Andrássy Ilona (1858–1952) Batthyány Lajosné, a műpártoló főnemeseket tömörítő Műbarátok Körének elnöke volt 1900-1907 között, Batthyány Gyula édesanyja
 Andrássy Ilona (1886–1967) I. világháborús főápolónő, Esterházy Pál, majd Cziráky József felesége
 Andrássy Ilona (1917–1990) II. világháborús főápolónő (intéző testvér beosztásban) a Sziklakórházban, majd a Vírus Oltóanyagtermelő Intézet asszisztense, majd laboráns, 1952-ben kitelepítették a Hortobágyra, 1956 után internálták, majd férjhez ment Klimkó Dezsőhöz...
 Andrássy Ilona (?–?) színésznő (Miskolci Nemzeti Színház, Belvárosi Színház)
 Andrássy Ilona (1952–) orvos